Derg, rivière  en Irlande du Nord
 DERG, acronyme en amharique du gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste